Foro kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Foro, vattendrag, Fiume Foro, 
 Foro,Ortona, ort, Abruzzo, Provincia di Chieti, 
 Foro, Ripa Teatina, ort, Abruzzo, Provincia di Chieti, 

Robotskapade Italienförgreningar